Detour ("deviazione" in lingua inglese) può riferirsi a:

Cinema 
 Detour – film del 1945 diretto da Edgar G. Ulmer
 Detour - La svolta (Detour) – film del 1998 diretto da Joey Travolta
 Detour - Fuori controllo (Detour) – film del 2016 diretto da Christopher Smith

Geografia 
Detour – township della Contea di Chippewa, Michigan (Stati Uniti d'America)

Letteratura 
La città lo accusa (Detour) – romanzo di Helen Nielsen del 1953, nr. 340 de Il Giallo Mondadori

Musica 
 Detour – traccia dell'album Identity dei 3T del 2004
Detour Records – casa discografica statunitense
Detour – album di Cyndi Lauper del 2016

Televisione 
 Detour – episodio dell'undicesima stagione di Frasier
 Minaccia territoriale (Detour) – episodio della quinta stagione di X-Files